Епархия Гранд-Рэпидса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гранд-Рапидс, США. Епархия Гранд-Рэпидса входит в митрополию Детройта. Кафедральным собором епархии Гранд-Рэпидса является собор святого Андрея.

История 
19 мая 1882 года Святой Престол учредил епархию Гранд-Рэпидса, выделив её из епархии Детройта.

26 февраля 1938 года епархия Гранд-Рэпидса передала часть своей территории новой епархии Сагинау.

19 декабря 1970 года епархия Гранд-Рэпидса передала часть своей территории новым епархиям Гейлорда и Каламазу.

Ординарии епархии 
 епископ Henry Joseph Richter (30.01.1883 — 26.12.1916);
 епископ Michael James Gallagher (26.12.1916 — 18.07.1918);
 епископ Edward Denis Kelly (16.01.1919 — 26.03.1926);
 епископ Joseph Gabriel Pinten (25.06.1926 — 1.11.1940);
 епископ Joseph Casimir Plagens (16.12.1940 — 31.03.1943);
 епископ Francis Joseph Haas (26.12.1943 — 29.08.1953);
 епископ Allen James Babcock (23.03.1954 — 27.06.1969);
 епископ Joseph Matthew Breitenbeck (15.10.1969 — 24.06.1989);
 епископ Robert John Rose (24.06.1989 — 13.10.2003);
 епископ Kevin Michael Britt (13.10.2003 — 16.05.2004);
 епископ Walter Allison Hurley (21.06.2005 — 18.04.2013);
 епископ David J. Walkowiak (18.06.2013 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Мичигане
Гранд-Рапидс